Гусь:

 Гуси () — род птиц семейства гусиных.
 Гусь — неофициальное название крана-манипулятора.

Топоним 
 Гусь (река) — река во Владимирской и Рязанской областях, приток Оки.
 Гусь — река из произведений Кира Булычёва о Великом Гусляре.
 Гусь — село, затем — город Гусь-Хрустальный во Владимирской области.
 Гусь-Железный — посёлок городского типа в Рязанской области.
 Гуси (Киров) — деревня в Кировской области.
 Гуси (Псковская область) — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Фамилия 
 Гусь, Анатолий Никитович (род. 1944) — советский и российский дирижёр, народный артист РСФСР.
 Гусь, Наталья Анатольевна — пианистка, лауреат конкурса им. П. Сарасате; дочь А. Н. Гуся.

См. также 
  (значения)
 
  (значения)